Khartoem is een agglomeratie en het is een metropool in het centrum van het Afrikaanse land Soedan.

Het wordt gevormd door drie grote steden, namelijk Khartoem, Khartoem-Noord (ook Bahri genoemd) en Omdurman. Deze worden van elkaar gescheiden door de loop van de Nijl. Te midden van deze metropool ligt op het punt waar de Witte Nijl en de Blauwe Nijl samenvloeien het dunbevolkte en agrarische Tuti-eiland.

De agglomeratie is het cultureel en economische centrum van Soedan. Alle belangrijke overheidsinstanties zijn in het gebied gevestigd.

Anno 2005 wordt de bevolking van de agglomeratie geschat op 7,3 miljoen inwoners.

Geografie van Soedan
 
Khartoem
Khartoem